Bronnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bronnskär, Korpo, Åboland, 
 Bronnskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Brännskär

Robotskapade Finlandförgreningar